

Грибовка — село, Архаринський район, Амурська область
 Грибовка — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Див. також 
 Грибівка